Chantemesse est un nom de famille attesté en France.  Durant la période 1891-1925 le département où ce nom de famille est le plus attesté est la Haute-Loire.

 André Chantemesse (Haute-Loire 1851-1919 Paris), médecin bactériologiste.
 L’avenue Chantemesse porte son nom.
 Aimée Chantemesse, nom de naissance d’Aimée Dubos, (1952- ), haute fonctionnaire française.

Références 
 .